Cérilly puede referirse a: 

 Cérilly, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Cérilly, comuna francesa situada en Allier.
 Cérilly, comuna francesa situada en Yonne.